Loisy pode se referir a:
 Loisy (Meurthe-et-Moselle)
 Loisy (Saône-et-Loire)
 Alfredo Loyse (1857 - 1940), padre exegeta francês

Desambiguações de topônimos